Ко́ртни Смит (; ) — новозеландская кёрлингистка.

В составе смешанной парной сборной Новой Зеландии участник . Участник соревнований по кёрлингу на зимних юношеских Олимпийских играх 2016.

Достижения 
 : серебро (), бронза ().
 : серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Новой Зеландии